Never Be the Same:
 Never Be the Same — песня Джессики Маубой.
 Never Be the Same — песня Камилы Кабельо.

См. также 
 Never Be the Same Again — третий сингл Мелани Си.